Isselhorst ist der Name:
 eines nördlichen Stadtteils der Kreisstadt Gütersloh in Nordrhein-Westfalen, siehe Isselhorst
 eines ehemaligen Amtes im Kreis Bielefeld, siehe Amt Isselhorst
 eines Herrensitzes bei Wesel, siehe Gut Isselhorst

Isselhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Isselhorst (1615–1695), deutscher Jurist
 Johann Arnold Isselhorst (1720–1785), Lübecker Bürgermeister
 Gotthard Arnold Isselhorst (1682–1765), Lübecker Bürgermeister
 Erich Isselhorst (1906–1948), nationalsozialistischer Funktionär und Befehlshaber des SD in Straßburg